Иржи Прохазка: Прохазка, Иржи (1925—1993) — чешский прозаик, драматург, сценарист;
 Прохазка, Иржи (род. 1992) — чешский боец смешанных боевых искусств;